Gozan bzw. Gosan ist der Name

 eines Systems buddhistischer Tempel in Japan, siehe: Gozan (Japan)
 einer altorientalischen Stadt, siehe Gozan (Altorientalische Stadt)